Le nom dUSS Albany a été porté par six navires de lUS Navy :
 l', un sloop de 22 canons en service de 1846 à 1854 ;
 l', un sloop à hélice de 14 canons, entré en service sous le nom de Contoocook en 1868, renommé en 1869 et retiré du service en 1870 ;
 l', un croiseur protégé de  qui participe à la guerre américano-philippine et à la Première Guerre mondiale ;
 l'USS Albany (CA-72), un croiseur lourd de classe Baltimore renommé  avant sa mise en service. Il participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un croiseur lourd de classe Oregon City mis en service en 1946. Il est plus tard converti en croiseur lance-missiles et reclassé USS Albany (CG-10) ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de classe Los Angeles en service depuis 1990.

Albany